Вартоломей може да се отнася до:
 Вартоломей (апостол), единият от дванадесетте апостоли в християнството
 Вартоломей I, вселенски патриарх на Константинопол